Ла Папаја има више значења:

 Ла Папаја (Апастла), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Папаја (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Папаја (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Папаја (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Папаја (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Папаја (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Папаја (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Папаја, Мануел Росадо (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Папаја (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику